Ву́лиця Некра́сова — вулиця в Деснянському районі міста Києва, місцевість Троєщина. Пролягає від вулиці Радосинської до вулиці Кутузова.

Прилучається вулиця Тургенєва.

Історія 
Виникла у 1-й половині ХХ століття. Названа на честь російського поета М. О. Некрасова (1821–1878).

Джерела

Посилання 
 Вулиця Некрасова на карті міста

Вулиці Деснянського району Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей
Київ